Walford (Leintwardine) – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Walford, Letton and Newton – civil parish
 Walford (Ross-on-Wye) – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Walford – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Walford – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)